Anastasia Kirillova – fondista russa naturalizzata bielorussa
 Dajana Kirillova – cantante russa
 Elena Kirillova – cestista russa
 Irina Kirillova – allenatrice di pallavolo ed ex pallavolista russa naturalizzata croata